Die Landesliga Hessen 1949/50 war die letzte Spielzeit der Fußball-Hessenliga als zweithöchste Spielklasse. Der Meister qualifizierte sich für die damals höchste deutsche Liga, die Oberliga. Meister wurde der SV Darmstadt 98 mit drei Punkten Vorsprung vor Viktoria Aschaffenburg. Die Mannschaften auf den Plätzen 2 bis 5 qualifizierten sich für die in der Folgesaison erstmals ausgetragene 2. Liga Süd. Absteiger gab es keine.

|}

Weblink 
 Landesliga Hessen 1950 bei f-archiv.de

1950
Hessen